Červonohradský rajón () je rajón ve Lvovské oblasti na Ukrajině. Hlavním městem je Červonohrad a rajón má  obyvatel.

Města v rajónu 
 Belz
 Červonohrad
 Radechiv
 Sokal
 Sosnivka
 Uhniv
 Velyki Mosty

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Červonohradský rajón